Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1976.

Qualifikation 
In der Qualifikation gab es mindestens folgende Ergebnisse:
 María Baldovinos (Spanien) – Katrin Pohmann 6:3, 3:6, 6:1
 Jana Sedláčková (Tschechoslowakei) – Dagmar Hellwegen 6:0, 6:1
 Florența Mihai (Ungarn) – Irene Schultz 6:2, 6:4.

Auch Dagmar Hellwegen und Irene Schultz konnten als Lucky Loserinnen am Hauptturnier teilnehmen.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 17. bis 24. Mai 1976, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 30. Jahrgang, Heft 12 (2. Juni-Ausgabe 1976)

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1976